Тенсе́-е-Понребо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 45 км на північний захід від Безансона, 28 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тенсе-е-Понребо на сайті французького Національного інституту географії
 Тенсе-е-Понребо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тенсе-е-Понребо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тенсе-е-Понребо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тенсе-е-Понребо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона